Чемпіонат Угорщини з футболу 1942-43 — 40-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Чепель Вайс-Манфред.

Учасники 
Окрім команд з нинішніх кордонів Угорщини, у сезоні 1942-43 року до змагань залучили команди з районів, які перебували під угорською адміністрацією під час Другої світової війни. У змаганнях взяли участь футбольні клуби зі Ораді та Клуж-Напоки у Румунії і Нового Саду у Сербії.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1942-43
Угорщина
Угорщина
1942 в угорському спорті
1943 в угорському спорті